Arquitectura 
 Llotja, edifici destinat a les transaccions comercials.
 Llotja de Mar, edifici de Barcelona.
 Llotja de la Seda, edifici de València.
 La Llotja de Lleida, teatre i palau de congressos de Lleida.
 Llotja de Palma, edifici de Palma.
 Llotja del Tint, edifici de Banyoles.
 Educació: Escola de la Llotja, escola fundada per la Junta de Comerç de Barcelona el 1775.
 Espectacles: Llotja, Compartiment amb seients d'un teatre, sala d'espectacles o recintes d'esports.
 Pintura: La llotja (Renoir), pintura d'Auguste Renoir.
 Escriptura: La llotja, obra de teatre de Josep Maria Millàs-Raurell, estrenada el 17 de febrer de 1928 i publicada aquell mateix any.